

Finanza 
SWIFT – sistema interbancario internazionale
Codice SWIFT – nome comune del ISO 9362

Fisica e astronomia 
Swift Gamma Ray Burst Explorer – satellite della NASA per lo studio dei lampi gamma
5035 Swift – asteroide della fascia principale
Swift – cratere lunare
Swift – cratere sulla superficie di Deimos

Informatica 
 Swift – linguaggio di programmazione

Persone 
Edward D. Swift – astronomo statunitense
Graham Swift – autore britannico
Henry Adoniram Swift – politico statunitense
Henry Swift – fotografo statunitense
Jonathan Swift – scrittore irlandese
Lewis Swift – astronomo statunitense
Ken Swift – ballerino di breakdance statunitense
Robert Swift – cestista statunitense
Swift – rapper statunitense
Stromile Swift – cestista statunitense
Taylor Swift – cantante statunitense

Trasporto 
Aériane Swift
Supermarine Swift
Comper Swift
Suzuki Swift

Altro 
 Structured what-if technique – tecnica di brainstorming strutturato utilizzata nell'ambito del decision making e dell'analisi dei rischi